Magische kubus, driedimensionale vorm van een magisch vierkant
Rubiks kubus, puzzel in de vorm van een kubus met elk zijvlak in een andere kleur